Mills steht für:
 Mills (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Mills Electric Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Mills (Mondkrater)

Name bzw. Namensbestandteil folgender Orte und Countys in den Vereinigten Staaten:
 Mills (Nebraska)
 Mills (New Mexico)
 Mills (Ohio)
 Mills (Pennsylvania)
 Mills (Texas)
 Mills (Utah)
 Mills (Wyoming)
 Mills Corners (New York)
 Mills Junction (Utah)
 Mills Mills (New York)
 Mills Orchard (Kalifornien)
 Mills Orchards (Kalifornien)
 Mills Ridge (North Carolina)
 Mills River (North Carolina)
 Mills County (Iowa), Verwaltungseinheit in Iowa
 Mills County (Texas), Verwaltungseinheit in Texas

Geographische Objekte
 Mills-Kliff auf der Thurston-Insel, Antarktis

 Mills Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Glen Mills
 Mill
 Mils
 Schlacht bei Lacolle Mills
 The Mills Brothers
 Union Mills
 Yang-Mills-Theorie
 Mills’ Konstante in der Zahlentheorie